Окатанность — степень сглаженности первоначальных рёбер обломков осадочных (обломочных) горных пород или минералов вследствие их обламывания, истирания и вообще разрушения при транспорте или переотложении главным образом текучими (реками) и волнующимися водами (озёрами, морями в береговой зоне), ледниками или ветром, а также при гравитационном оползании, обваливании или осыпании. В последних случаях говорят о степени «обработанности» обломочного материала. Степень окатанности изменяется в зависимости от степени изометричности, угловатости и округлённости.

Окатанность — функция всех геометрических свойств обломка горной породы или минерала, поэтому окатанность не является синонимом округленности или изометричности.

Окатанность оценивают либо визуально, либо путём измерений с вычислением коэффициента окатанности. Кроме этого, степень окатанности при необходимости определяют на вибрирующих поверхностях — вибросепараторах.

Терминология 
Словарные и монографические определения термина (слова) «окатанность» очень различны, поскольку даже понятие «осадочные горные породы» не вполне однозначно у различных исследователей, как не однозначен и термин (слово) «обломок», в тех случаях, когда исследователь имеет дело с обломочными осадочными породами. Тем не менее, в полевой геологии постоянно приходится пользоваться при описании осадочного вещества понятием «окатанность». При этом собственно окатанность определяется, разумеется, визуально, путём дедуктивного сравнения конкретного обломка с правильной геометрической фигурой (шаром, эллипсоидом), и отклонениями от этих фигур.

Поэтому, несмотря на то, что существуют всевозможные количественные шкалы и коэффициенты окатанности, в полевых условиях обычно применяют следующие качественные определения:
 совершенно окатанный обломок (валун, галька, гравий и т. д. до отдельных песчинок);
 хорошо и средне окатанный обломок;
 плохо, или слабо окатанный обломок;
 неокатанный (весьма неокатанный) обломок (глыба, дресва, щебень…).

Такой очень распространённый в полевых условиях, да и в научной литературе, подход требует высокой квалификации исполнителя, однако вполне достаточен для определения генезиса породы, учитывая, что при описании указываются и другие её структурные и текстурные признаки, а в геоморфологии объективность реконструкции часто может контролироваться и генезисом рельефа, который сложен искомой осадочной породой.

Палеогеографическое значение определения степени окатанности обломочного материала 

Окатанность — очень важный показатель генетической принадлежности обломочной горной породы. Степень окатанности указывает на дальность и способ транспортировки обломочного материала, а также может служить и поисковым критерием при разведке полезных ископаемых, в особенности — россыпных.

Аллювиальные обломки крупных горных и полугорных рек, как правило, имеют высокую окатанность. Аллювий малых рек окатан слабо. Сортировка и обработка обломочного материала происходит в руслах рек в процессе его перемещения и начинается сразу же, как только обломочный материал попадает в водоток. Обломки пород окатываются при трении друг о друга и о переносимый рекой взвешенный материал. При истирании уменьшаются размеры обломков и образуется только илистый материал, другие фракции не возникают.

Крупные обломки также дробятся при сильных ударах друг о друга. В энергичных потоках, например — водопадах, можно говорить уже не об окатанности, а о дроблении и разламывании крупных глыб и валунов. Эти следы разламываний и сколов часто можно наблюдать в спокойных в настоящее время условиях в валунах, находящихся среди более или менее обычного для данной среды осадконакопления, материала как на дневной поверхности, так и в геологических разрезах. Важно при полевом осмотре обломочного материала правильно определить генезис таких разламываний и сколов, которые могут свидетельствовать и совсем о других процессах — например — об активном физическом выветривании.

Весьма слабой окатанностью и сортированностью обладают отложения временных водотоков (пролювий). Как правило, совершенно не окатан и не сортирован обломочный материал свежих морен, в то время как в древних моренах, в результате комплекса длинной цепочки последующих экзогенных процессов в теле морены (вытаивания мерзлоты и «мёртвого льда», истирания обломков в процессе переотложения, корразионной работы фильтрующих морену грунтовых вод и т. д.), моренные валуны часто приобретают весьма совершенную окатанность.

Как указывалось выше, по этому показателю возможно определить дальность и длительность транспортировки обломков. Совершенно окатанный валун, обнаруженный среди неокатанного материала, может свидетельствовать о том, что местность испытывала в недавнем геологическом прошлом события, связанные с активным переносом вещества. Здесь могли течь палеореки, либо совершать геологическую работу ледники. Если петрографический состав обломка при этом не совпадает с таковым у окружающего материала и не схож с составом ближайших выходов т. н. коренных горных пород, то есть возможность определить и пути переноса этого эрратического материала, что представляет широкие и вполне объективные возможности для палеогеографических, в том числе — и археологических, изысканий.

Примечания

Литература 

 Билибин Ю. А. Основы геологии россыпей. — М.: АН СССР, 1956.
 Великанов М. А. Динамика русловых процессов. — М.: Гостехтеориздат, 1955. — Т.1.
 Шило Н. А. Основы учения о россыпях. — М.: Наука, 1981.
 Рухин Л. Б. Основы литологии. Учение об осадочных породах. 3-е изд. Л.: Недра, 1969
 Reading, H.G. Sedimentary Environments: Processes, Facies and Stratigraphy — Blackwell Science,1996. — (3rd ed.)
 Япаскурт О. В. Основы учения о литогенезе. — М.: МГУ, 2005.
 Серпухов В. И., Билибина Т. В., Шалимов А. И. и др. Курс общей геологии. — Л.: Недра, 1076. 535 с.

См. также 
 Осадочные горные породы
 Литология
 Дропстоун
 Эрратические валуны
 Отклонение от круглости
 Сортированность (геология)

Ссылки 
 
 
 
 В. П. Макаров ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ГЕОЛОГИИ. 4. К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «ОБЛОМОЧНЫЕ ПОРОДЫ». 

Геоморфология
Седиментология
Палеогеография